Lista de países e regiões especiais ordenada por índice de mortalidade, de acordo com estimativas do The World Factbook, publicadas em 2007.

Mortalidade Indice
Indice